Het seizoen 2021/22 is het 51e jaar in het bestaan van RSC Anderlecht Women en het 29e als vrouwenteam van RSC Anderlecht.

Verloop 

Tijdens het vorige seizoen kondigde coach Patrick Wachel aan na 4 jaren RSCA Women te zullen verlaten. In maart kondigde RSCA Women aan dat oud-international Johan Walem hem zou opvolgen .

Tine De Caigny, winnares van de Gouden Schoen 2020 en goed voor 22 competitiedoelpunten, kondigde in maart al aan Anderlecht na 4,5 jaar te zullen verlaten voor TSG Hoffenheim . Andere sterkhouders zoals Tessa Wullaert, Laura De Neve, Justien Odeurs, Laura Deloose, Ștefania Vătafu en Mariam Toloba tekenden wel bij  . Red Flame Kassandra Missipo, die aan het eind van het seizoen een blessure opliep waardoor ze meer dan een half jaar buiten strijd zou zijn , kreeg geen nieuw contract aangeboden.

Aan het begin van het seizoen waren de ambities hoog. Allereerst moest het hoofdtoernooi van de Women's Champions League bereikt worden en na 4 landstitels op rij werd met niets anders dan een nieuwe titel vrede genomen . De teleurstelling was dan ook groot toen Anderlecht de eerste kwalificatieronde van de Women's Champions League niet overleefde door in Osijek van de Kroatische kampioen ŽNK Osijek te verliezen met 0-1.

Ook in de Belgische Super League verliep het begin niet van een leien dakje met verloren wedstrijden op verplaatsing bij concurrenten Club YLA (2-1 op speeldag 3) en Oud-Heverlee Leuven Women (3-2 op speeldag 5) en dus was de landskampioen op achtervolgen aangewezen. Anderlecht herpakte zich en haalde 24 op 24 alvorens de laatste wedstrijd van 2021 thuis met 0-1 te verliezen van de leider in het klassement, Oud-Heverlee Leuven Women. Na de jaarwisseling liet de concurrent uit Leuven kostbare punten liggen en bleef Anderlecht foutloos in de laatste 4 wedstrijden van de reguliere competitie waardoor Anderlecht met 1 punt voorsprong aan de Play-offs begon. Na een felbevochten overwinning thuis tegen KRC Genk Ladies en een verlies op Standard Fémina begon de ploeg onder stoom te komen en werd met 18 op 18 waaronder 2 overwinningen tegen naaste belager Oud-Heverlee Leuven Women een 5e titel op rij gehaald.

Op 14 mei 2022 mocht RSC Anderlecht Women de bekerfinale spelen tegen Standard Fémina nadat ze onder andere bekerhouder KAA Gent Ladies hadden uitgeschakeld in de achtste finale. In het AFAS Stadion in Mechelen werd met 3-0 de eerste beker sinds 2013 binnen gehaald en de dubbel gehaald.

Selectie

Spelerskern

Technische en medische staf

Transfers 

Inkomend

Uitgaand

Wedstrijden

Kalender

Voorbereiding

UEFA Women's Champions League

Eerste ronde (Kampioenenpad groep 3)

Scooore Super League

Augustus

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Statistieken

Beker van België

Spelersstatistieken

Zie ook 
 Super League 2021/22
 Beker van België 2021/22
 UEFA Women's Champions League 2021/22
 RSC Anderlecht Women

RSC Anderlecht Women naar seizoen
Belgische voetbalclub 2021/22